-{XVIII}- Олимпијске игре су одржане 1964. године у Токију, у Јапану. МОК је изабрао Токио као град домаћина у конкуренцији Детроита, Буенос Ајреса и Беча. Тај јапански град је већ једном раније био одређен за домаћина, и то када је требало да буду одржане Олимпијске игре 1940. Међутим, због почетка Другог Кинеско-Јапанског рата 1937. године МОК је игре одузео Токију и доделио Хелсинкију, а касније су због почетка Другог светског рата и Игре потпуно одгођене.

Игре у Токију су прве Игре у историји одржане у Азији. Олимпијски пламен је на церемонији отварања на стадиону упалио Јашинори Сакаи, младић који је рођен у Хирошими на дан 6. август 1945, исти онај дан када је на тај град пала атомска бомба. 

У програм Игара убачена су два спорта која су била популарна управо у Јапану: били су то џудо и одбојка. У џуду су Јапанци освојили три титуле, иако их је шокирала победа Холанђана Антон Гесинка у апсолутној категорији. У одбојци су пак у женској конкуренцији триумфовали домаћини, дакле екипа Јапана. Најуспешнији по броју медаља су били спортисти из САД који су имали највише златних медаља, док је у укупном збиру више медаља, али слабијег сјаја, освојила екипа Совјетског Савеза.

У такмичарском програму истакнло се неколико спортиста:
 Амерички пливач Дон Шоландер постао је јунак Игара, освојивши четири златне медаље.
 Гимнастичарка Ларисса Латињина из Совјетског Савеза је освојила дви златне медаље, једну сребрну и две бронзане. Оне је у својој каријери освојила укупно 18 медаља (9 злата, 5 сребра и 4 бронзе) што је чини најуспешнијом олимпијком свих времена.
 Двојица спортиста су освојила треће злато за редом на ОИ у појединачним спортовима. Били су то аустралијски пливач Даун Фрасер који је победио на 100 -{m}- слободним стилом, Вјачеслав Иванов, веслач из Совјетског Савеза који је победио у дисциплини самац.
 Абебе Бикила из Етиопије је постао први маратонац у историји ОИ који је одбранио свој наслов са претходних Игара.

Списак спортова 
Пливање, скокови у воду и ватерполо су сматрани различитим дисциплинама истог спорта.

Распоред такмичења

Списак поделе медаља

Спољашње везе 

Летње олимпијске игре
Летње олимпијске игре 1964.
Спорт у Токију
Спорт у 1964.